Виген Иосифович Мелик-Гайказян (род. 1920) — советский и российский учёный, доктор химических наук, профессор; известный учёный в области теории физико-химических процессов флотации.

Автор многих научных трудов и нескольких патентов.

Биография
Родился 16 августа 1920 года в Тбилиси (Грузия) в семье Иосифа Исааковича Мелик-Гайказяна и Елены Николаевны Абамелик. С 1921 года семья жила в Армении в посёлке Аллаверды, с 1928 года — в Ереване.

Окончив в 1937 году среднюю школу, в 1938 году поступил в Ереванский политехнический институт (ныне — Национальный политехнический университет Армении), который окончил в 1944 году с отличием по специальности «Технология электрохимических производств». С 1942 по 1946 годы работал в Институте химии Академии наук Армянской ССР старшим лаборантом и младшим научным сотрудником. В 1946 году поступил в аспирантуру Института физической химии АН СССР в Москве, воспитанник академика А. Н. Фрумкина. По окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение кинетики адсорбции поверхностно-активных веществ на ртутном электроде».

С 1951 по 1968 годы Мелик-Гайказян работал в Томском политехническом институте (ТПИ) ассистентом и старшим преподавателем Кафедры физической и коллоидной химии, доцентом Кафедры обогащения полезных ископаемых, старшим научным сотрудником и руководителем Лаборатории поверхностных явлений и флотации. В 1952 году был направлен в Москву, где у профессоров И. М. Верховского (Московский горный институт) и С. М. Ясюкевича (Московский институт цветных металлов и золота) подготовил учебный курс флотации для последующего его преподавания в ТПИ. В 1954 году стал доцентом по кафедре «Обогащения углей». В 1967 году в московском Институте физической химии АН СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование механизма действия аполярных реагентов при флотации частиц с гидрофобными и гидрофобизированными поверхностями».

С января 1968 года Виген Иосифович работал в Кузбасском политехническом институте (ныне Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва, город Кемерово) на кафедре «Обогащение полезных ископаемых». Здесь с июля 1968 года стал заведующим этой кафедры.

В 1976 году В.И. Мелик-Гайказян был избран по конкурсу на должность профессора кафедры горного дела и охраны труда Курского политехнического института. Здесь им были организованы учебные лаборатории по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Он регулярно выступал с докладами на всесоюзных и отраслевых научных конференциях, принимал участие в международных конгрессах по обогащению полезных ископаемых, являлся членом Научного совета по физико-химическим проблемам обогащения полезных ископаемых при Отделении геологии, геофизики, геохимии Академии наук СССР. 

В 2015 году продолжал свою научную и преподавательскую деятельность в Юго-Западном государственном университете (город Курск) главным научным сотрудником Научно-образовательного центра «Ресурсосберегающие производства продуктов питания при переработке сельскохозяйственного сырья».

Награждён медалями.

Примечания

Ссылки 
 Поздравляем ветеранов с Великой Победой!

Выпускники Национального политехнического университета Армении
Преподаватели Томского политехнического университета
Учёные СССР
Учёные России